Piaçabuçu kan syfta på:

Brasilien 

 Piaçabuçu (kommun), Alagoas, 
 Piaçabuçu (ort), Alagoas,